„Airone” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Regia Marina i Marina Militare:
 „Airone” – torpedowiec typu Pegaso z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Airone” – torpedowiec typu Spica z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Airone” (F545) – korweta typu Albatros z lat 50. XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów